Гран-при Нидерландов (, ) — один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Проводился с 1948 по 1985 годы на автодроме Зандворт, вновь проводится с 2021 года.

Победители Гран-при Нидерландов 
Розовым фоном выделены гонки, не входившие в зачёт чемпионата мира Формулы-1.

Ссылки 
 Официальный сайт Гран-при

Нидерланды
Гран-при Нидерландов